Federico Bellini – astronomo italiano
Federico Bellini – pilota italiano
Federico Bellini – produttore italiano
Federico Bellini – rugbista italiano